O Tour de France 1990 foi o 77º Tour de France. Decorreu entre 30 de Junho e 22 de Julho de 1990. A corrida foi composta por 21 etapas, no total mais de 3504 km, foram percorridos com uma média de 38,621 km/h.

Participaram da competição 22 equipes, cada uma delas com 9 ciclistas. Sendo que dos 198 ciclistas inscritos, 58 deles participaram da prova pela primeira vez.

Resultados

Classificação geral

Ligações externas 
 
 

1990
1990 no ciclismo
Desporto na França em 1990